Копайгород — селище міського типу в Україні, у Барському районі Вінницької області
 станція Копайгород — колишня назва селища Копай Барського району Вінницької області